Invariant může znamenat:

 Invariant (fyzika) – vlastnost systému, která se nemění transformacemi
 Invariant (informatika) – vlastnost, jež se nemění během vykonávání algoritmu (programu) 
 Invariant (matematika) – vlastnost, která se nemění transformacemi
 Invariant (translatologie) – sémantické jádro a stylistický výraz textu, které se přenášejí do textu překladového